Балтрушайтис () — литовская  фамилия.

Известные носители 
 Балтрушайтис, Август Августович (1937—2015) — советский режиссёр и актёр кино.
 Балтрушайтис, Юргис Казимирович (1873—1944) — русский и литовский поэт-символист и переводчик, дипломат.
 Юргис Балтрушайтис-младший (1903—1988) — французский историк искусства.